Рожко Александр Дмитриевич (род. 30 мая 1981, г. Полоцк Витебская область) — проректор по научно-педагогической работе (перспективное развитие), профессор кафедры финансов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, доктор экономических наук, член редколлегии научных профессиональных журналов Eurasian Academic Research Journal, «Финансовые услуги».

Биография

Образование 

В 2004 году закончил КНУ им. Шевченко по специальности «Финансы», в 2006 году закончил аспирантуру («финансы, денежное обращение и кредит»). С 2007 года кандидат экономических наук по специальности «финансы, денежное обращение и кредит».

2011 года получил второе высшее образование («Правоведение»).

С 2017 года доктор экономических наук по специальности «деньги, финансы и кредит».

Трудовая деятельность 

2006  - ассистент кафедры финансов, денежного обращения и кредита экономического факультета КНУ им. Шевченко.

2008  - доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита экономического факультета КНУ им. Шевченко.

2010  - заместитель директора Института последипломного образования по учебной работе, доцент кафедры финансов (по совместительству).

2015  - директор Института последипломного образования, профессор кафедры финансов.

С 2018  - проректор по научно-педагогической работе (перспективное развитие).

Общественная деятельность 

 Председатель жюри секции «Финансы, денежное обращение и кредит» МАН Украины (2011 - 2018).
 Привлекается Министерством образования и науки Украины в качестве эксперта по лицензированию и аккредитации.
 Является членом редколлегии научных профессиональных журналов Eurasian Academic Research Journal, «Финансовые услуги».

Награды и отличия 

 Стипендиат Кабинета Министров Украины ( 2006 - 2007  гг.);
 Грант Президента Украины для молодых ученых ( 2009 - 2010  гг.);
 Победитель V конкурса научных работ молодых ученых им. Туган-Барановского (2011);
 Орден Св. Димитрия (2011  г.)
 Грамота Министерства образования и науки Украины (2011  г.);
 Благодарность Министерства образования и науки Украины, НАН Украины, НЦ «МАН Украины» (2013  г.);
 Благодарность ректора Университета за участие в работе приемной комиссии (2014  г.);
 Почетная грамота НЦ «Малая академия наук Украины» (2014  г.);
 Грамота КНУ имени Тараса Шевченко за успехи в учебной, научной и воспитательной работе (2014  г.);
 Заслуженный экономист Украины (2016  г.);
 Почетная Грамота МОН Украины (2018  г.);
 Орден «За заслуги» III степени.

Примечания

Ссылки 

 ↑Верховна Рада України, комітет з питань освіти, науки та іновації
 ↑Редакційна колегія Наукового збірнику Науково-дослідного фінансового інституту «Академія фінансового управління»
 ↑Положення про Координаційну раду з питань захисту економічних прав, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, наказ «Про затвердження персонального складу Координаційної ради з питань захисту економічних прав»
 ↑Візит проректора з науково-педагогічної роботи Київського національного університету ім. Т. Шевченка до Інституту Управління державної охорони України

Монографии 
 Государственные финансы Украины: детерминанты и приоритеты развития [монография] / А. Д. Рожко. - Киев: Издательство Лира-К, 2016. - 360 с.
 Финансовая система Украины: взаимодействие корпоративного и государственного секторов [коллективная монография] / Т. И. Ефименко, И. А. Лютый, С. С. Гасанов и др. - М .: ДННУ «Акад. фин. управления», - 244 с.
 Национальные финансовые системы в условиях глобализации: Монография / И. А. Лютый, А. Ф. Павленко и др. / Под общ. ред. проф. Февраль И. А. - г.. Ивано-Франковск: Галицкая Академия, 2008. - 308 с.

Доктора экономических наук
Профессора